Alsócsitár (szk. Dolné Štitáre), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
Csitár, Nógrád megye
Csitár, középkori település Garamkovácsi határában.
Csitár, Horvátország, Vukovár-Szerém megye
Felsőcsitár (szk. Horné Štitáre), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nagytapolcsányi járás